Siena – miasto we Włoszech
 Siena – prowincja we Włoszech
 AC Siena – włoski klub piłkarski
 Fiat Siena – samochód produkowany przez przedsiębiorstwo Fiat
 siena palona – barwa

Zobacz też 
 Sienna